Utinja je lahko:
 Utinja Vrelo (Hrvaška)
 Utinja (Hrvaška)